Tytuł mistrza świata kierowców Formuły 1 (ang. Formula One World Drivers’ Championship (WDC)) – przyznawany po zakończeniu sezonu przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) kierowcy, który uzyskał największą liczbę punktów w ciągu całego sezonu. Po raz pierwszy tytuł mistrza świata kierowców przyznano w sezonie 1950, a wywalczył go włoski kierowca – Nino Farina. Pierwszym kierowcą, który sięgnął po ten tytuł dwukrotnie, był Alberto Ascari, który triumfował w sezonach 1952 i 1953. Aktualnym mistrzem świata kierowców jest Max Verstappen.

FIA nie ogłasza kierowcy mistrzem świata aż do ostatniego wyścigu w sezonie, ale może on zapewnić sobie tytuł wcześniej, uzyskując taką przewagę nad pozostałymi kierowcami, że nie mają oni teoretycznej możliwości uzyskania wystarczającej liczby punktów aby go wyprzedzić, nawet jeśli ten kierowca nie startowałby do końca sezonu. W ciągu 70 sezonów 28 razy o tytule mistrza świata decydował ostatni wyścig sezonu. Kierowcą, który zapewnił sobie ten tytuł najwcześniej był Michael Schumacher, który w sezonie 2002 zapewnił sobie zwycięstwo w końcowej klasyfikacji na 6 wyścigów przed końcem sezonu.

Ogółem, do tej pory, trzydziestu trzech kierowców sięgało po tytuł mistrza świata kierowców. Rekordzistą pod względem liczby tytułów jest Michael Schumacher, który jest siedmiokrotnym mistrzem świata kierowców, ponadto w sezonach 2000–2004 zdobył 5 tytułów z rzędu. Najwięcej mistrzów świata pochodzi z Wielkiej Brytanii (10 kierowców), a także z Brazylii, Finlandii i Niemiec (po 3).



Według roku

Według kierowcy 

 Pogrubiono nazwiska kierowców startujących obecnie w Formule 1.

Według narodowości 

 Pogrubiono nazwiska kierowców startujących obecnie w Formule 1.

Według konstruktora 

 Pogrubiono nazwy konstruktorów rywalizujących obecnie w Formule 1.

Według kraju konstruktora

Według dostawców silników 

 Pogrubiono nazwy producentów silników dostarczających obecnie silniki zespołom Formuły 1.

Według dostawców opon 

 Pogrubiono nazwy producentów opon dostarczających obecnie opony zespołom Formuły 1.

Rekordy

Najmłodsi mistrzowie świata 

 Pogrubiono nazwiska kierowców startujących obecnie w Formule 1.

Najstarsi mistrzowie świata 

 Pogrubiono nazwiska kierowców startujących obecnie w Formule 1.

Kierowcy, którzy zdobywali mistrzostwa świata kierowców z rzędu 
Dziesięciu kierowców zdobyło mistrzostwo świata kierowców z rzędu.

 Pogrubiono nazwiska kierowców startujących obecnie w Formule 1.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kierowcy Formuły 1
Strony przeglądowe – sport